Aeroport – lotnisko
 Aeroport – dzielnica Moskwy
 Aeroport – stacja metra w Moskwie